Vrijgraafschap in de betekenis van het voorzitterschap van een Veemgerecht (een rol vervuld door de vrijgraaf)
 Vrijgraafschap Bourgondië, vaak de Vrijgraafschap genoemd (maar er waren er meer), grofweg de voormalige Franse regio Franche-Comté